IL-22 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 22
 ein Bombenflugzeug der ehemaligen Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-22
 eine Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 22

IL22